Groove hace referencia a varios artículos:

 Groove, estilo de tocar música.
 Groove metal, género musical.
 Groove Música, servicio de streaming de música.
 Microsoft Groove, software de trabajo colaborativo.